Tulloch steht für

Ortschaften

 Tulloch (Jamaika), eine Ortschaft bei Bog Walk auf Jamaika
 Tulloch (Highland), eine Ortschaft in den schottischen Highlands
 Tulloch (Perth and Kinross), ein Stadtteil von Perth (Schottland)
 Tulloch of Milton, ein Stalled Cairn bei Halkirk
 Cairns von Tulloch of Assery, Cairns am Loch Calder in Caithness

den Familiennamen folgender Personen:

 Elizabeth Tulloch (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Courtney Tulloch (* 1995), britischer Kunstturner